Реститут () — мужское имя

Известные носители 
 Реститут, епископ Карфагенский, священномученик, (IV век). День памяти — 9 декабря. Святой Реститут известен благодаря молениям о нём Августина Блаженного.
 Реститут, мученик Римский, (299 год). День памяти — 29 мая. Предан смерти во время гонений времён императора Диоклетиана.
 Реститут, мученик Антиохийский, (†305 год). День памяти — 23 августа. Один из шестнадцати мучеников, преданных смерти в Антиохии во время гонений времён императора Диоклетиана. О нём известно благодаря списку, составленному Флором Лионским (Florus of Lyons), в который были включены не только сирийские мученики, но и мученики из Африки.
 , архиепископ Лондонский, IV век. Участник собора в Арле 314 года.

Примечания 

Мужские имена
Страницы значений:Тёзки